Белохребтово — название населённых пунктов:

Россия 
 Белохребтово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Белохребтово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.